Pobladura puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Provincia de León  
 Pobladura de Yuso, localidad del municipio de Castrocontrigo.
 Pobladura de las Regueras, localidad del municipio de Igüeña. 
 Pobladura de la Sierra, localidad del municipio de Lucillo. 
 Pobladura de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros. 
 Pobladura de Pelayo García, municipio. 
 Pobladura del Bernesga, localidad del municipio de Sariegos. 
 Pobladura de Luna, localidad del municipio de Sena de Luna. 
 Pobladura de Fontecha, localidad del municipio de Valdevimbre. 
 Pobladura de Somoza, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo.

Provincia de Valladolid 
 Pobladura de Sotiedra, localidad del municipio de Tiedra.

Provincia de Zamora 
 Pobladura de Aliste, localidad del municipio de Mahíde.
 Pobladura del Valle, municipio.
 Pobladura de Valderaduey, municipio.